Mendicino peut faire référence à :

Toponyme 
 Mendicino, commune dans la région de Calabre, en Italie.

Patronyme 

  (1990-), footballeur italien ;
 Gerry Mendicino (1950-), acteur canadien ;
  (1960-), écrivain italien ;
 Marco Mendicino (1973-), avocat et homme politique canadien.